Гриднев — женская форма фамилии .
 Гриднев Андрей Николаевич (род. 1977) — глава администрации Новооскольского района.
 Гриднев, Борис (1963—1999) — российский тяжелоатлет и рекордсмен.
 Гриднев, Вадим Алексеевич (род. 1972) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации, гвардии полковник ВДВ России.
 Гриднев, Виталий Никифорович (1908—1990) — советский физик и педагог.
 Гриднев, Вячеслав Васильевич (1898—1991) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Гриднев, Даниил Анатольевич (род. 1986) — российский футболист.
 Гриднев, Илья Борисович (род. 1998) — российский певец.
 Гриднев, Сергей Петрович (1902—1984) — Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза имени Ленина Курганинского района Краснодарского края.
 Гриднев, Станислав Александрович (род. 1938) — советский и российский физик, преподаватель.



См. также 
 Гриднево